San Jose of San José (uit het Spaans: "Sint-Jozef") kan verwijzen naar:

Plaatsen

Argentinië 
 San José (Entre Ríos), een plaats in de provincie Entre Ríos
 San José (Lomas de Zamora), een plaats in de provincie Buenos Aires
 San José (Suárez), een plaats in de provincie Buenos Aires
 San José de Feliciano (Entre Ríos), een plaats in de provincie Entre Ríos
 San José de Feliciano (departement), een departement in de provincie Entre Ríos
 San José de Metán, een plaats in de provincie Salta
 San José de la Esquina, een plaats in de provincie Santa Fe
 San José del Rincón (Santa Fe), een plaats in de provincie Santa Fe

Belize 
 San Jose (Belize)

Canada 
 San Jose (rivier), een rivier in de Cariboo regio van British Columbia

Chili 
 San José de Maipo, een gemeente in de provincie Cordillera
 San José (mijn), een mijn in Copiapó

Colombia 
 San José (Caldas), een gemeente in het departement Caldas
 San José de la Montaña, een gemeente in het departement Antioquia
 Valley Municipality of San José, Guanentá

Costa Rica 
 San José (Costa Rica), de hoofdstad van het land
 San José (provincie), de provincie met de hoofdstad
 San José (kanton), een kanton van de provincie San José
 San José (kanton Alajuela), een deelgemeente in het kanton Alajuela in de provincie Alajuela
 San José (Atenas), een deelgemeente in het kanton Atenas in de provincie Alajuela
 San José (Grecia), een deelgemeente in het kanton Grecia in de provincie Alajuela
 San José (Naranjo), een deelgemeente in het kanton  in de provincie Alajuela
 San José o Pizote, een deelgemeente in het kanton Upala in de provincie Alajuela
 San José (San Isidro), een deelgemeente in het kanton San Isidro in de provincie Heredia
 San José de la Montaña (Barva), een deelgemeente in het kanton Barva in de provincie Heredia

Dominicaanse Republiek 
 San José de Ocoa (provincie), een provincie
 San José de Ocoa (stad), de hoofdstad van de provincie

El Salvador 
 San José (La Unión), een gemeente in het departement La Unión
 San José Guayabal, een gemeente in het departement Cuscatlán
 San José Villanueva, een gemeente in het departement La Libertad

Filipijnen 
 San Jose (Antique), een gemeente in de provincie Antique
 San Jose (Batangas), een gemeente in de provincie Batangas
 San Jose (Camarines Sur), een gemeente in de provincie Camarines Sur
 San Jose (Dinagat Islands), een gemeente in de provincie Dinagat Islands
 San Jose (Negros Oriental), een gemeente in de provincie Negros Oriental
 San Jose (Northern Samar), een gemeente in de provincie Northern Samar
 San Jose (Nueva Ecija), is een stad in de provincie Nueva Ecija
 San Jose (Occidental Mindoro), een gemeente in de provincie Occidental Mindoro
 San Jose (Romblon), een gemeente in de provincie Romblon
 San Jose (Tarlac), een gemeente in de provincie Tarlac
 San Jose de Buan, een gemeente in de provincie Samar
 San Jose del Monte, een stad in de provincie Bulacan

Guatemala 
 Puerto San José
 San José (Petén)
 San José (Escuintla)

Honduras 
 San José (Choluteca), een gemeente in het departement Choluteca
 San José (Copán), een gemeente in het departement Copán
 San José (La Paz), een gemeente in het departement La Paz
 San José de Colinas, een gemeente in het departement Santa Bárbara
 San José de Comayagua, een gemeente in het departement Comayagua
 San José del Potrero, een gemeente in het departement Comayagua

Mexico 
 San José (Baja California)
 San José (Durango)
 San José (Querétaro)
 San José (San Luis Potosí)
 San José (Sonora)
 San José del Cabo, Baja California Sur
 San José Iturbide, Guanajuato
 San José Xicoténcatl, Guanajuato Tlaxcala

Nicaragua 
 San José de Bocay, een gemeente in het departement Jinotega
 San José de Cusmapa, een gemeente in het departement Madriz
 San José de Los Remates, een gemeente in het departement Boaco

Panama 
 Isla de San José, een eiland

Paraguay 
 San José Obrero

Spanje 
 San José (Almería), een gehucht in de gemeente Níjar in de provincie Almería
 San José del Valle, een gemeente in de provincie Cádiz

Uruguay 
 San José de Mayo
 San José (departement)

Venezuela 
 San José (Venezuela)
 San José de Guanipa, een gemeente in de staat Anzoátegui
 San José de Guaribe, een gemeente in de staat Guárico
 San José de Bolívar, een gemeente in de staat Táchira

Verenigde Staten 
 San Jose (Californië)
 San Jose (Illinois)
 South San Jose Hills, Californië
 San José (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico

Overige 
 6216 San Jose, een planetoïde
 HMS San Josef (1797), voorheen San José, een Spaans schip veroverd door de Royal Navy in 1797
 Palacio San José, een historisch gebouw en museum in Entre Ríos, Argentina
 San José (galjoen), een Spaans goudschip, gekelderd tijdens de Wager’s Action in 1708
 San José (vulkaan), een vulkaan op de Chileens-Argentijnse grens

Personen 
 Mikel San José, een Spaanse voetballer